PLN har flere betydninger:
 Valutasymbol for polske zloty
 Pellston Regional Airport – en commerciel lufthavn i Pellston, MI
 Power line networking